Elío puede referirse a ;

 Elío, localidad española de la Comunidad Foral de Navarra perteneciente al municipio de Ciriza.
 Francisco Javier de Elío, militar y político navarro.
 Ducado de Elío, título nobiliario español, creado el 30 de marzo de 1875, por el "rey" (pretendiente de la rama carlista), " Carlos VII ", a favor de Joaquín Elío y Ezpeleta, general del ejército carlista.